Шеенки — село в Клепиковском районе Рязанской области в составе Алексеевского сельского поселения.

География 
Расположено на берегу реки Нарма.

История 
Согласно книге «Рязанская губерния. Список населённых мест по сведениям 1859 года» село Шеянки или Шеинки при реке Нарме Касимовского уезда Рязанской губернии — духовного ведомства. В селе имелась православная церковь. В 11 дворах проживали 31 мужчина и 44 женщины.

Население

Известные люди 
В селе родился магистр Санкт-Петербургской духовной академии Николай Ростиславов.

В селе в храме Святой Великомученицы Параскевы служил, умер и похоронен святой Русской православной церкви Александр Орлов.

Примечания 

Населённые пункты Клепиковского района